Michiel steht für:

 Michiel (Vorname), männlicher Vorname

Michiel ist  der Familienname folgender Personen:
 Domenico Michiel (1118–1130), 35. Doge von Venedig
 Giovanni Michiel († 1503), italienischer Geistlicher, Bischof von Verona und Kardinal der römischen Kirche
 Marcantonio Michiel (1484–1552), venezianischer Literat und Kunstsammler
 Vitale Michiel I. († 1102), 33. Doge von Venedig
 Vitale Michiel II. († 1172), 38. Doge von Venedig

Siehe auch:
 Michiels
 Sint Michiel